«Колесо чудес» () — американский драматический фильм режиссёра Вуди Аллена. История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений: действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке.

Премьера в США состоялась 1 декабря 2017 года. В России фильм вышел 8 февраля 2018 года.

Сюжет 
Фильм вращается вокруг Джинни, жены владельца карусели, которая влюбляется в красивого спасателя Микки. Но когда отчуждённая дочь её мужа появляется в её жизни и кладёт глаз на Микки, начинается «великое познание Джинни».

В ролях 
 Кейт Уинслет — Джинни
 Джастин Тимберлейк — Микки Рубин, спасатель
 Джуно Темпл — Каролина
 Джеймс Белуши — Хампти, муж Джинни
 Джек Гор — Ричи
 Деби Мейзар — Гость на вечеринке
 Тони Сирико — Анджело
 Стив Ширрипа — Ник
 Макс Казелла — Райан
 Дэвид Крамхолц — Джейк

Производство

Кастинг 
Первой актрисой, которая присоединилась к фильму, была Кейт Уинслет; это произошло в июле 2016 года. Говоря о фильме, Уинслет заявила: «Я играю главную роль. Моего персонажа зовут Джинни, она официантка в Clam House», добавив: «Вероятно, это была вторая самая напряженная роль, которую я когда-либо играла, но сам опыт был просто невероятным». Позже к фильму присоединился Джастин Тимберлейк, ему досталась роль спасателя. Аллен рассказал о выборе актёра на эту роль: «Я работал над этим фильмом и подумал, кто бы мог получить роль интересного парня, спасателя примерно в 1950 году? Я сидел и разговаривал с моим „мозговым трестом“, и кто-то сказал: „А как насчет Джастина Тимберлейка?“». 19 августа 2016 года к актёрскому составу присоединился Тони Сирико. В сентябре 2016 Джек Гор, Стив Ширрипа и Макс Казелла.

Съёмки 
Основные съёмки фильма начались 16 cентября 2016 года на полуострове Кони-Айленд. В тот же день съёмки прошли на Уайнгар-Хилле, в Бруклине, и на улице Хадсон-авеню и в Голд-стрит.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась 14 октября 2017 года на Нью-Йоркском кинофестивале. Релиз фильма в кинотеатрах США состоялся 1 декабря 2017 года, в день рождения режиссёра фильма Вуди Аллена.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 30 % на основе 183 рецензий со средним баллом 5 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 45 из 100 на основе 40 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Критики авторитетных изданий дают позитивные рецензии фильму:

Indie Wire: Самая мощная и эмоционально-резонансная роль Кейт Уинслет за последние 10 лет.

Entertainment Weekly: Благодаря оператору Витторио Стораро Кони-Айленд никогда ещё не выглядел так роскошно.

The Playlist: «Колесо чудес» — это калейдоскоп света и восторга. Потрясающая операторская работа, идеальный актерский ансамбль и безупречное внимание к деталям.

The Observer: «Колесо чудес» на уровень выше практически всех фильмов 2017 года.

The Herald Sun: Необычайно тонкая игра Джеймса Белуши.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2017 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы Amazon Studios